Бесса́к:
 Бессак () — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Бессак () — коммуна во Франции, департамент Коррез.
 Бессак, Клод де (1907—1974) — французский и британский агент британского Управления специальных операций.